Das Mixed der Wimbledon Championships 1985 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Wendy Turnbull und John Lloyd. Das Finale bestritten Elizabeth Smylie und John Fitzgerald gegen Martina Navratilova und Paul McNamee, welches Navrátilová und McNamee in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Mixed-Ergebnisse auf WTAtour.com (PDF; 278 kB) Dokument-Seite 4 (englisch)
 Mixed-Ergebnisse auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
1985